И́рбис, или сне́жный барс, или снежный леопард (, ранее — ) — крупное хищное млекопитающее семейства кошачьих, обитающее в горах Центральной Азии. Единственный современный представитель семейства, проживающий исключительно в холодном климате.

Ирбис отличается тонким, длинным, гибким телом, относительно короткими лапами, небольшой головой и очень длинным хвостом. Достигая вместе с хвостом длины 200—230см, имеет массу до . Окраска меха светлая дымчато-серая с кольцеобразными и сплошными тёмными пятнами.

В силу труднодоступности местообитания и низкой плотности вида до сих пор остаются малоисследованными многие аспекты его биологии.

В настоящее время численность ирбисов катастрофически мала — популяция вида в 2003 году по различным оценкам составляла от 4 до  особей, в 2020 году от 2,7 до 3,4 тысяч. В XX веке он был внесён в Красную книгу МСОП, в Красную книгу России, а также в охранные документы других стран. Охота на снежного барса запрещена во всех странах, где он обитает, снежный барс также внесён в приложение I Конвенции CITES (международный запрет на торговлю исчезающими видами животных и их частями). С 2013 года 12 странами, где обитает снежный барс, принята «Глобальная программа по сохранению снежного барса и его экосистем», предусматривающая специальные меры по его сохранению (борьба с браконьерством, создание особо охраняемых природных территорий, субсидирование фермеров в случае потери домашнего скота от снежного барса и т. д.).

Происхождение названия 
Слово «ирбис» русские купцы-меховщики переняли у тюркских охотников в XVII веке. В Туве этого зверя называли ирбиш, в Семиречье он назывался ильберс, к востоку от Алма-Аты в пограничных с Китаем районах — ирвиз, на литературном языке тюрки́ — ирбиз. Это слово и прижилось в русском языке, со временем последняя буква изменилась с «з» на «с».

В XVIII веке, но, очевидно, и раньше, в Сибири, а затем в Семиречье и в Средней Азии слово «барс», которым называли леопарда, в народном использовании стало прилагаться и к ирбису (). Из-за сходства обоих видов это было вполне естественно. Впрочем, в пушной торговле в XVII веке упоминались и «ирбизы». В XIX — начале XX века в русскоязычной зоологической литературе за  укрепилось название «снежный барс» (идентичное по смыслу английскому, немецкому и французскому названиям) и ирбис (с тюркских и монгольского). Сам термин «барс» остался за леопардом ().

История изучения 
Первое упоминание и изображение ирбиса под названием  было дано Жоржем Бюффоном в 1761 году. Бюффон указывал, что ирбис обитает в Персии и дрессируется для охоты.

Первое научное описание ирбиса было произведено под названием  немецким медиком и натуралистом Иоганном Шребером в 1775 году. Позднее, в 1830 году, вид был описан Христианом Эренбергом под названием . В 1855 году Томас Хорсфилд описывает его под названием .

Определённый объём научной информации по биологии и распространению ирбиса был накоплен за примерно двухвековой период. В исследовании ирбиса участвовали многие известные исследователи, включая Петера Симона Палласа и Николая Михайловича Пржевальского. В начале XX века информация о виде была дополнена А. Я. Тугариновым, С. И. Огневым и другими. Позднее важным этапом в обновлении информации касательно ирбиса стали сводки В. Г. Гептнера и А. А. Слудского 1972 года. В дальнейшем отдельные сведения о биологии вида приводились в работах Л. В. Сопина, М. Н. Смирнова, А. К. Федосенко, В. Н. Никифорова, Д. Г. Медведева, Г. Г. Собанского, В. А. Шилова, Б. В. Щербакова, Н. П. Малкова, Н. С. Сочиной, А.Н. Куксина и многих других.

Систематика и филогения 
Первоначально окаменелости снежного барса, датированные поздним плейстоценом, были найдены на Алтае и на западной границе Монголии. Однако, более поздние находки на севере Пакистана показывают распространение ирбиса на данной территории, вероятно, от 1,2 до 1,4 миллионов лет назад, что указывает на более древнее происхождение вида.

По набору морфологических и поведенческих признаков ирбис занимает промежуточное положение между другими большими кошками (род ) и группой мелких кошек.

Ранее ирбиса включали в род  вместе с другими большими кошками, но позднее он был перемещён в отдельный род Снежные барсы (), хотя дальнейшие исследования показали, что вид всё-таки следует классифицировать внутри рода пантер. По строению черепа ирбис отличается от всех видов рода  больше, чем все они между собой в любой комбинации. Вместе с тем снежный барс обладает комбинацией ряда морфологических и этологических признаков, характерных как для представителей рода Пантеры, так и для малых кошек (Felinae). Например, его череп по строению мозговой части очень похож на череп крупных видов рода , но имеет подъязычную кость, типичную для представителей рода .

Из-за внешнего сходства снежный барс долгое время считался родственником леопарда, но проведённые генетические исследования выявили его близкое родство с тигром, после чего были попытки вновь возвратить его в род . Современные генетические исследования подтверждают близкое родство всех представителей рода Пантеры (включая ирбиса), а также рода Дымчатые леопарды — эти роды относят к одной из восьми генетических линий в семействе кошачьих. Анализ геномов показал, что предки ирбисов отделились от предков тигров 1,67 млн л. н. (95 % доверительный интервал: 1,48—1,83 млн л. н.).

Несмотря на обширный и сильно расчленённый ареал, подавляющее большинство исследователей не выделяют подвиды у снежного барса. Однако некоторыми систематиками было предложено выделить несколько подвидов, обитающих в различных географических регионах. Например, , обитающий на северо-западе Центральной Азии, Монголии и России, и  из западной части Китая и Гималаев. Но данные подвиды, как правило, не признаются и считаются недействительными.

Внешний облик 

Относительно крупная кошка. По общему виду напоминает леопарда, но меньше его, более приземист, с длинным хвостом и отличается очень длинной шерстью с неясным рисунком в виде крупных тёмных пятен и розеток.

Туловище сильно вытянутое и приземистое, слегка приподнятое в области крестца. Длина тела с головой — 103—130 см, длина самого хвоста — 90—105 см. Высота в плечах около 60 см. Самцы несколько крупнее самок. Масса тела самцов достигает 45—55 кг, самок — 22—40 кг. Длина задней стопы — 22—26 см.

Шерсть высокая, очень густая и мягкая, её длина на спине достигает 55 мм. Она обеспечивает защиту от холодных, суровых условий среды обитания. По густоте меха ирбис отличается от всех больших кошек и более сходен с мелкими.

Общий фон окраски меха буровато-серый без каких-либо примесей жёлтого и рыжего цвета (желтоватый оттенок меха был отмечен у некоторых погибших в неволе особей и, возможно, является артефактом).
Основная окраска шерсти на спине и верхней части боков светло-серая или сероватая, почти белая, с дымчатым налётом. Бока внизу, брюхо и внутренние части конечностей светлее спины. По общему светло-серому фону разбросаны редкие крупные кольцевидные пятна в форме розеток, внутри которых может находиться ещё более маленькое пятно, а также мелкие сплошные пятна чёрного или тёмно-серого цвета. Пятнистый узор относительно бледный, образован расплывчатыми пятнами, диаметр наиболее крупных из которых достигает от 5 см до 7—8 см. Сплошные пятна различного размера располагаются на голове (самые мелкие из них), шее и ногах (более крупные, переходящие к низу в мелкие), где кольцевые пятна отсутствуют. В задней части спины пятна порой сливаются между собой, образуя короткие продольные полосы. Между кольцевыми пятнами располагаются малочисленные мелкие сплошные. Крупные сплошные пятна на концевой половине хвоста часто охватывают хвост в поперечном направлении неполным кольцом. Самый конец хвоста сверху обычно чёрный. Тёмные пятна чёрного цвета, но выглядят тёмно-серыми.
Общий цвет основного фона зимнего меха очень светлый, сероватый, почти белый, с дымчатым налётом, более заметным по спине и по верху боков, при этом может быть развит лёгкий светлый желтоватый оттенок. Такая окраска прекрасно маскирует зверя в естественной среде его обитания — среди тёмных скал, камней, белого снега и льда.
Общий фон летнего меха характеризуется более светлым, почти белым окрасом и резкими очертаниями тёмных пятен. Дымчатый налёт меха выражен летом слабее, чем зимой. Существует информация, требующая дальнейшего подтверждения, что с возрастом пятнистый рисунок на шкуре блёкнет, становясь ещё более расплывчатым и неясным. У молодых особей пятнистый узор выражен более отчётливо, а окраска пятен более интенсивная, чем у взрослых особей.
Половой диморфизм в окраске отсутствует. Географическая изменчивость окраски у ирбиса не выражена или, если существует, то очень незначительна. Отсутствие ясно выраженной географической изменчивости определяется относительно небольшим ареалом вида. Ирбис — крайне стенотопный вид и на территории всего ареала придерживается идентичных условий и мест обитания.

Голова относительно размеров тела небольшая, округлой формы. Уши короткие, тупо закруглённые, без кисточек на концах, зимой почти скрыты в меху. Грива и баки не развиты. Вибриссы белые и чёрные, длиной до 10,5 см. Глаза большие, с круглым зрачком.

Череп относительно мощный, с буграми и гребнями, сильно развитыми скуловыми дугами, но менее массивный и тяжёлый, чем у других представителей рода Пантеры. Длина черепов самцов 18—19 см, кондило-базальная длина 16,5—17,3 см, скуловая ширина 12—13,5 см, межглазничная ширина 4,3—4,7 см, ширина рострума над клыками 4,8—5,3 см, длина верхнего зубного ряда 5,8—6,3 см.

Взрослый ирбис, как и большинство других кошачьих, имеет 30 зубов. На верхней и нижней челюсти по 6 резцов, 2 клыка; на верхней челюсти — по 3 премоляра и 1 моляр; на нижней челюсти — по 2 премоляра и 1 моляр.
Зубная формула: . Длинный и подвижный язык оснащён по бокам особыми бугорками, которые покрыты ороговевшим эпителием и позволяют отделять мясо от скелета жертвы. Эти бугорки также помогают при «умывании».

Хвост очень длинный, превышает три четверти длины тела, покрыт длинными волосами и потому кажется очень толстым (зрительно его толщина почти равна толщине предплечья ирбиса). Служит балансиром при прыжках. Конечности относительно короткие. Лапы ирбиса широки и массивны. Когти на лапах втяжные. Следы большие, круглые, без отметин от когтей.

Снежный барс, в отличие от других больших кошек, не может рычать, несмотря на неполное окостенение подъязычной кости, которая, как считалось, и позволяет большим кошкам рычать. Новые изучения показывают, что способность рычать у кошачьих обусловливается другими морфологическим особенностям гортани, которые отсутствуют у снежного барса. Несмотря на строение гиоидного аппарата как у больших кошек (Panthera), призывного «рёва-рычания» нет. «Мурлыканье» происходит как при вдохе, так и при выдохе — как у мелких кошек (Felis). Способы разрывания добычи — как у больших кошек, а положение при еде — как у мелких.

Распространение 
Ирбис — вид исключительно азиатский. Ареал снежного барса в Центральной и Южной Азии занимает территории горных регионов площадью 1 230 000 км² и простирается через территорию следующих стран: Афганистан, Мьянма, Бутан, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Непал, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Географическое распространение протягивается от Гиндукуша в восточном Афганистане и Сырдарьи через горы Памир, Тянь-Шань, Каракорум, Кашмир, Куньлунь, и Гималаи к Южной Сибири, где ареал покрывает горы Алтай, Саяны, Танну-Ола. В Монголии он был обнаружен на Монгольском Алтае и Гобийском Алтае и в горах Хангай. В Тибете он обнаружен вплоть до Алтуньшаня на севере.

На территории России расположена незначительная часть ареала снежного барса, которая составляет примерно 2—3 % от современного мирового ареала и представляет собой его северо-западную и северную окраину. Общая площадь вероятных местообитаний ирбиса на территории России составляет не менее 60 000 км². Он встречается в Красноярском крае, Хакасии, Туве, Республике Алтай, Бурятии, в горах Восточного Саяна, в частности, на хребтах Тункинские Гольцы и Мунку-Сардык. Наблюдается постепенное уменьшение и фрагментация ареала ирбиса на территории России, хотя в отдельных местах может наблюдаться и увеличение численности вслед за увеличением популяций горных козлов.

На территории бывшего СССР ареал ирбиса занимал Памиро-Алай и Тянь-Шань — весь Памир, Дарвазский хребет, включая юго-западные отроги, хребты Петра I, Заалайский, Гиссарский, включая горы Байсунтау, Зеравшанский хребет до области Пенджикента. Южная граница идёт в южном Таджикистане дугой от Пянджа на север и охватывает Кулябский, Дашти-Джумский, Муминабадский и Кзыл-Мазарский районы, где зверь встречается регулярно. Далее граница проходит на северо-запад, огибая с севера Душанбе. Затем граница проходит по южному склону Гиссарского хребта на запад, а потом на юго-запад.

На север и северо-восток ирбис встречается по всем хребтам системы Тянь-Шаня, на юг включая Кураминский и Ферганский хребты, ограничивающие Ферганскую долину, на западе — до западных отрогов Чаткальского, Пскемского, Угамского и Таласского хребтов.

На Алтае ирбис распространён на крайнем юге, где ареал захватывает Чуйскую степь, а также частично или целиком главные хребты южного, часть центрального, восточного и северо-восточного Алтая и связанные с ними массивы.

Местообитание 

Ирбис является характерным представителем фауны высоких скалистых гор Средней и Центральной Азии. Среди крупных кошачьих ирбис является единственным постоянным обитателем высокогорий. Он преимущественно населяет альпийские луга, безлесные скалы, скалистые местности, каменистые россыпи, обрывистые ущелья и часто встречается в снежной зоне. Но, в то же время, в ряде районов ирбис обитает на гораздо меньших высотах, заселяя зону древесной и кустарниковой растительности.

Населяя верхние пояса высоких гор, ирбис предпочитает участки небольших открытых плоскогорий, пологих склонов и узких долин, покрытых альпийской растительностью, которые чередуются со скалистыми ущельями, нагромождениями скал и осыпей. Хребты, где обычно держатся снежные барсы, как правило, отличаются склонами большой крутизны, глубокими ущельями и выходами породы. Ирбисы могут встречаться также и на более выровненных участках, где кустарники и каменистые осыпи обеспечивают им убежища для отдыха. Снежные барсы преимущественно держатся выше границы леса, но могут встречаться и в лесах (чаще в зимнее время).

Местообитание охватывает биотопы, расположенные в поясе между 1500—4000 метров над уровнем моря. Порой встречается у границы вечного снега, а на Памире в верховьях Аличура его следы даже зимой несколько раз встречали на высоте 4500—5000 метров над уровнем моря. В Гималаях ирбис отмечен на высоте 5400—6000 метров над уровнем моря и ниже 2000—2500 метров над уровнем моря. Летом же чаще всего держится на высоте 4000—4500 метров над уровнем моря.

На склонах Туркестанского хребта летом снежного барса наблюдали исключительно начиная примерно с высоты 2600 метров над уровнем моря и выше. Здесь ирбис держится в скалистых местах.
В Таласском Ала-Тоо он обитает в поясе между 1200 — 1800 и 3500 метров над уровнем моря. На Джунгарском Алатау он встречается на высоте 600—700 метров над уровнем моря.

На хребте Кюнгёй-Ала-Тоо летом ирбис редко встречается в поясе елового леса (2100—2600 метров над уровнем моря) и особенно часто в альпийском (высоты до 3300 м н. у. м.). В Заилийском Алатау и Центральном Тянь-Шане летом снежный барс поднимается на высоты до 4000 метров и более, зимой же порой спускается до высот 1200 м н. у. м.
Однако ирбис не везде является высокогорным животным — в ряде мест он круглогодично обитает в районе невысоких гор и в нагорной степи на высотах 600—1500 метров над уровнем моря, держась, как и в высокогорьях, у скалистых ущелий, обрывов и выхода скал, в местах, где обитают козлы и архары. На высотах 600—1000 метров над уровнем моря, снежный барс обычен круглый год в отрогах Джунгарского Алатау, Алтынэмеле, Чулаке и Матае.

Летом, вслед за своей основной добычей, снежный барс поднимается в субальпийский и альпийский пояса. Зимой, когда устанавливается высокий снежный покров, ирбис спускается с высокогорий в средний пояс гор — часто в области хвойного леса. Сезонные перекочёвки характеризуются довольно регулярным характером и обусловлены сезонными миграциями копытных — основной добычи ирбиса.

Биология и экология 

Преимущественно активен в сумерках, но иногда и днём.
Охотится в большинстве случаев перед закатом солнца и утром на рассвете. На юге ареала, например, в Гималаях, ирбис выходит на охоту только перед закатом солнца. Днём ирбисы преимущественно отдыхают, спят, лежат на скалах.
Логово устраивает в пещерах и расселинах скал, среди скалистых нагромождений, часто под нависшей плитой и в прочих аналогичных местах, где укрывается днём. Часто ирбис занимает одно и то же логово несколько лет подряд.
В Киргизском Ала-Тоо известны случаи, когда ирбис пользовался для дневных лёжек большими гнёздами чёрных грифов, расположенными на низкорослых арчах.

Территориальное и социальное поведение 
Взрослые снежные барсы — территориальные животные, ведущие преимущественно одиночный образ жизни (но также встречаются и семейные группы), хотя самки воспитывают котят на протяжении довольно длительного периода времени. Каждый снежный барс обитает в границах строго определённой индивидуальной территории. Однако он не защищает агрессивно территорию от других представителей своего вида. Территория обитания взрослого самца может перекрываться индивидуальными участками обитания от одной до трёх самок. Свои личные территории ирбисы помечают различными способами.

Индивидуальные территории могут существенно отличаться по размеру. В Непале, где добычи много, такая территория может быть относительно малой — с площадью от 12 км² до 39 км², а на площади 100 км² может обитать 5—10 животных. На территории с низким количеством добычи, площадью 1000 км², обитает только до 5 особей.

Ирбис регулярно совершает обходы своего охотничьего участка, посещая зимние пастбища и стойбища диких копытных. При этом он перемещается, придерживаясь одних и тех же маршрутов. Обходя пастбища или спускаясь с верхнего пояса гор в нижележащие участки, снежный барс всегда придерживается пути, который обычно следует по хребту или вдоль речки или ручья. Длина такого обхода обычно велика, поэтому ирбис вновь появляется в том или ином месте один раз в несколько дней.

Животное слабо приспособлено к передвижению по глубокому, рыхлому снежному покрову. На участках, где лежит рыхлый снег, ирбисы преимущественно протаптывают постоянные тропы.

Питание и охота 

Хищник охотится обычно на крупную добычу, соответствующую его размерам, или более крупную. Снежный барс способен справиться с добычей, втрое превосходящей его по массе. Основная добыча ирбиса практически повсеместно и круглый год — копытные.

В дикой природе ирбисы в основном питаются копытными: голубыми баранами, сибирскими горными козлами, винторогими козлами, архарами, тарами, такинами, серау, горалами, косулями, маралами, кабаргой, оленями, кабанами. Кроме того, время от времени они питаются и нетипичными для их рациона мелкими животными, такими как суслики, пищухи и птицами — уларами, фазанами и кекликами.

На Памире он преимущественно питается сибирскими горными козлами, реже архарами. В Гималаях ирбис охотится на горных козлов, горалов, диких баранов, мелких оленей, тибетских зайцев.

В России основной пищей снежному барсу служат горный козёл, местами также марал, косуля, аргали, северный олень.

При резком снижении численности диких копытных ирбис, как правило, уходит с территории таких
регионов или иногда начинает нападать на домашний скот. В Кашмире он изредка нападает на домашних коз, овец, а также лошадей. Зафиксирован случай успешной охоты двух ирбисов на двухлетнего тянь-шаньского бурого медведя (Ursus arctos isabellinus).

Растительную пищу — зелёные части растений, траву и т. п. — ирбисы употребляют в дополнение к мясному рациону только летом.

Снежные барсы охотятся в одиночку, скрадом (подползая к животному из-за укрытий) или из засады (карауля добычу у троп, солонцов, водопоев, затаившись на скалах).

Когда до потенциальной добычи остаётся несколько десятков метров, ирбис выскакивает из укрытия и прыжками в 6—7 метров быстро её настигает. При промахе, не поймав добычу сразу, ирбис преследует её на расстоянии не более 300 метров, либо вообще не преследует. Крупных копытных ирбис старается схватить за горло, а потом удушить или сломать шею. Убив животное, снежный барс затаскивает его под скалу или иное укрытие, где и начинает поедать. Остатки добычи обычно бросает, изредка остаётся около неё, отгоняя грифов и других падальщиков.
В конце лета, осенью и в начале зимы ирбисы часто охотятся семьями по 2—3 особи, которые образованы самкой со своими детёнышами.

В голодные годы могут охотиться возле населённых пунктов и нападать на домашних животных. Птиц преимущественно ловит на ночёвке.

Охотится на козлов любых возрастов, но преимущественно на самок и молодняк (который ловит главным образом в начале лета).

На всей территории своего ареала снежный барс является вершиной пищевой пирамиды и почти не испытывает конкуренции со стороны других хищников. За один раз взрослый снежный барс может съедать 2—3 кг мяса.

Размножение 

Данные о размножении вида немногочисленны. Половозрелость наступает в 3—4-летнем возрасте. Течка и период спаривания приходятся на конец зимы или самое начало весны. Рожает самка, как правило, раз в 2 года. Беременность длится 90—110 дней. Логово устраивает в наиболее труднодоступных местах. Детёныши, в зависимости от географического участка ареала, рождаются в апреле — мае или мае — июне. Число детёнышей в помёте — обычно два-три, гораздо реже — четыре или пять. По другим данным рождение 3—5 детёнышей в одном помёте является обычным явлением. Вероятно, возможны и более крупные выводки, так как известны случаи встреч групп снежных барсов из семи особей. Самец в воспитании потомства участия не принимает. Детёныши рождаются слепыми и беспомощными, но уже примерно через 6—8 дней прозревают. Вес новорождённого ирбиса около 500 граммов при длине до 30 см. Новорождённые ирбисы отличаются выраженной тёмной пигментацией пятен, которых немного, особенно мало кольцевых, но присутствуют крупные сплошные чёрные или буроватые пятна на спине, а также короткие продольные полосы на её задней части. Первые 6 недель питаются молоком матери. К середине лета котята уже сопровождают мать на охоте. Окончательно к самостоятельной жизни молодые ирбисы становятся готовы на вторую зиму.

Максимальная известная продолжительность жизни в природе — 13 лет. Продолжительность жизни в неволе обычно около 21 года, однако известен случай, когда самка прожила 28 лет.

Статус популяции 
Из-за труднодоступности мест обитания и скрытного образа жизни ирбиса, имеющиеся оценки численности данного вида основываются только на экспертных заключениях и являются ориентировочными. Вместе с тем, следует констатировать, что в связи с постоянным преследованием со стороны человека численность снежного барса непрерывно сокращается. Незаконная охота ради меха существенным образом сократила популяцию ирбиса. С одной стороны, благодаря сокращению пастбищ и домашнего скота, возросла численность основной добычи ирбиса — горных козлов; с другой — ухудшение благосостояния местных жителей привело к активному использованию охотничьих угодий, осваиванию браконьерских способов добычи животных, включая лов ирбиса петлями. Одновременно возросла с началом XXI века и браконьерская добыча ирбиса из-за увеличившегося спроса и высокой цены на его шкуры.

Заметный ущерб численности ирбиса нанесла также проводившаяся ранее на Тибетском нагорье борьба с пищухами и сурками как вредителями сельского хозяйства, в которой были использованы ядохимикаты. Это привело к тому, что барсам стало труднее добывать себе такую лёгкую добычу, как грызуны.

Общее количество представителей вида в дикой природе, по состоянию на 2003 год, оценивалось между 4080 и 6590 особями.
По данным Всемирного фонда дикой природы общая численность вида в пределах всего ареала в 2010 году оценивали примерно в пределах от 3500 до 7500 особей, по состоянию на 2020 год — от 2700 до 3400 особей.. Ещё примерно 2000 особей ирбисов содержатся в зоопарках по всему миру и успешно размножаются в неволе.

Плотность популяции на различных участках ареала сильно варьируется — от 10 особей до менее чем 0,5 на 100 км². Например, в целом по России она составляет 0,7 особей на 100 км², на Алтае колеблется от 0,2 до 2,4 особей, в Непале — 5—7 особей, в Монголии достигает 3—4 особей на 100 км².

К числу факторов, негативно влияющих на статус популяции, наряду с браконьерством, следует отнести особенности оборонительного поведения снежного барса. Используя защитную окраску меха и практически не имея естественных врагов, при опасности ирбисы часто попросту затаиваются, что в условиях открытой горной местности и наличия огнестрельного оружия у местного населения часто приводит к гибели животных. Также снежные барсы не брезгуют питаться остатками жертв других хищников и часто гибнут, поедая отравленные приманки, незаконно используемые для борьбы с волками.

Охрана 
В настоящее время численность ирбисов катастрофически мала. Незаконная, но финансово привлекательная охота за мехом снежного барса существенно сократила его популяцию. Во всех странах, на территории которых располагается ареал, снежный барс находится под охраной государства, но браконьерство ему по-прежнему угрожает. Снежный барс является редким, малочисленным, находящимся под угрозой исчезновения видом. Занесён в Красный список МСОП (2000) как «находящийся под угрозой исчезновения» (высшая охранная категория EN C2A). В Красной книге Монголии (1997) виду присвоен статус — «очень редкий», в Красной книге Российской Федерации (2001) — «находящийся под угрозой исчезновения вид на пределе ареала» (1 категория). Также снежный барс занесён в I Приложение Конвенции о международной торговле видами фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Однако все эти природоохранные акты и документы создают только правовую базу, которая реализуется на местах слабо, о чём свидетельствует повышение уровня браконьерства и контрабанды. В то же время отсутствуют программы, направленные на долгосрочное сохранение ирбиса.

Охрана в России 

В Красной книге СССР, изданной в 1984 году ирбису был присвоен статус «редкий вид со сравнительно небольшим ареалом» (3 категория). В Красной книге РСФСР, 1983 года издания и Красной книге Российской Федерации, изданной в 2001 году снежному барсу присвоен статус «находящийся под угрозой исчезновения вид на пределе ареала» (1 категория).

22 июля 2002 года на совещании рабочей группы с участием представителей Министерства природных ресурсов Российской Федерации, представителей природоохранных органов республик Алтай, Хакасия, Тува, и Красноярского края, института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, Комиссии по крупным хищным млекопитающим Териологического общества РАН, Российского представительства Всемирного Фонда дикой природы (WWF) была принята и утверждена «Стратегия сохранения снежного барса (ирбиса) в России».

В 2010 году под личным контролем Председателя Правительства России В. В. Путина начата Программа изучения и мониторинга популяции ирбиса: «Ирбис — Снежный Барс». Программу реализует Институт проблем экологии и эволюции животных им. А. Н. Северцова (ИПЭЭ РАН) при поддержке Русского географического общества.

Хотя численность снежного барса во всем мире сокращается, в России ее удалось стабилизировать на уровне 70-90 особей, заявили во Всемирном фонде дикой природы России в 2015 году.

Ирбис и человек

Охота на ирбиса 
Снежный барс добывался в незначительных количествах — мировая добыча барса, до запрета охоты на него, составляла не более 1000 шкур в год. В 1907—1910 годах мировая ежегодная добыча шкур снежного барса составляла 750—800 штук. В 1950—1960-х годах, на территории СССР его шкуры заготавливались лишь десятками. При этом заготовительная цена на них была крайне низкая — в среднем около 3 рублей. Основными областями промысла ирбиса были Таджикистан и Киргизия. Шкуры шли главным образом на поделку ковров, женские шубы, дохи и воротники.

Долгое время ирбис считался опасным и вредным хищником, поэтому охота на него была разрешена круглогодично, любыми методами. За добычу ирбиса даже выдавали премию. На мировом рынке живые ирбисы всегда пользовались высоким спросом, а их продажа была доходной статьёй зооэкспорта.

По данным экспертов, в 1998 году на территории России незаконно было добыто 15—20 ирбисов. Вследствие малочисленности барса и приуроченности его к малолюдным районам, его вред охотничьему хозяйству и животноводству незначителен.

Нападения на человека 
По отношению к человеку ирбис очень робок и, даже будучи раненым, на человека нападает в исключительно редких случаях. Для человека может быть опасен только раненый зверь. На территории бывшего СССР зафиксировано два случая нападения ирбиса на человека: 12 июля 1940 года в Малоалма-атинском ущелье близ Алма-Аты ирбис днём напал на двух людей и нанёс им серьёзные ранения. Он был убит и исследован, оказался больным бешенством. Во втором случае — зимой, тоже недалеко от Алма-Аты, старый и сильно истощённый беззубый снежный барс прыгнул со скалы на проходившего человека.

Содержание в неволе 
Хотя снежный барс был известен в Европе ещё в конце XVIII века, живого зверя европейцы увидели лишь в 1872 году, когда генерал-губернатор Константин Петрович Кауфман прислал из Туркестана пару молодых зверей.

Первый ирбис в Московском зоопарке появился в 1901 году и был пожертвован «Почётным Попечителем Зоологического Сада» К. К. Ушаковым.

Сегодня популяция ирбисов, содержащихся в неволе, насчитывает около 2000 особей, большая часть из которых находится в Китае. Примерно 16 % содержащихся в неволе ирбисов были отловлены в природе, остальные — родились в зоопарках. Количество ирбисов, содержащихся в зоопарках по всему миру вне Китая, составляет порядка 600—700 особей. Содержащиеся в неволе животные успешно размножаются, например, в 1996 году от размножающихся 105 самцов и 126 самок в 87 помётах родилось 179 котят.

По состоянию на 2002 год, на территории Российской Федерации ирбис содержался в 8 зоопарках, в количестве 27 особей и успешно размножается в Новосибирском и Московском зоопарках.
На территории Украины снежные барсы содержались начиная с 1950-х годов в Николаевском зоопарке. В 2000-х Николаевский зоопарк не содержал снежных барсов, в связи с отсутствием оптимальных условий содержания для представителей этого вида. В 2015 году данный зоопарк вновь пополнил свою коллекцию двумя ирбисами.

Кино 
О снежном барсе рассказывается в документальном фильме «Борьба за выживание. Горы снежного барса / Mountains of the Snow Leopard» (реж. Joel Nennett) (1994). Ему также полностью посвящены документальные фильмы каналов BBC «Снежный барс: мифы и реальность / Snow Leopard — Beyond the Myth» (2007) и National Geographic Channel «В поисках снежного барса / Searching for the Snow Leopard» (2007).

Сцены с ирбисом присутствуют в ряде документальных фильмов компании BBC: «Планета Земля», «Величайшие явления природы».

В цикле передач «Диалог со всем миром» журнала GEO, первый фильм из серии «Загадки Сибири» посвящён снежному барсу и называется «Снежный дух Алтая».

Снежный барс был главным героем в художественном фильме «Тигр снегов» (режиссёры Лариса Мухамедгалиева, Вячеслав Белялов; производство «Казахфильм» по заказу Гостелерадио СССР) (1987), а озвученный Иэном Макшейном ирбис Тай Лунг является главным отрицательным персонажем мультфильма «Кунг-фу Панда» (2008). В мультсериале «Кунг-фу панда: Удивительные легенды» появляется Пенг — племянник Тай Лунга.

Нумизматика и почтовые марки 
В 2000 году в серии «Памятные монеты Казахстана из серебра» тиражом  была выпущена монета «Красная книга Казахстана: снежный барс» номиналом . На её реверсе на фоне стилизованной вершины скалистых гор расположено изображение снежного барса.

В этом же году в России была выпущена золотая монета номиналом  из серии «Сохраним наш мир». На реверсе монеты вычеканена голова снежного барса. Также в составе этой серии была выпущена золотая монета номиналом , на реверсе которой изображён снежный барс на стволе дерева, готовящийся к прыжку. В этой же серии был выпущен также ряд серебряных монет номиналом  и  с вычеканенными изображениями снежного барса.

Снежный барс был изображён на казахстанской банкноте номиналом  образца 2003 года.

В геральдике 
Изображения ирбиса в традиционной геральдике не встречаются. В качестве геральдической фигуры изображался только леопард (барс). Он мог быть и белого (серебряного) цвета. Это объясняется тем, что звери слабо различались, а в русском слова барс (пардус) и леопард употреблялись как синонимы, обозначая именно леопарда. Ирбис же описывался как снежный барс. После того, как для обозначения леопарда перестали использовать слово барс, в обозначении «снежный барс» как имени для ирбиса прилагательное «снежный» стало утрачиваться. И геральдические «барсы», особенно белые, стали пониматься как снежные барсы или ирбисы и изображаться на гербах на постсоветском пространстве. Так, снежный барс стал символом города Алма-Ата и изображён на его гербе. Стилизованный крылатый ирбис изображён на гербах Хакасии () и Татарстана. Ирбиса можно также видеть на гербе города Бишкек, столицы Киргизской Республики. Шушенский и Ермаковский районы Красноярского края имеют изображение снежного барса на гербе и флаге, соответственно. На гербе Самарканда (Узбекистан) изображён белый барс.

На гербе Псковской области, на гербах и флагах Псковского района и города Псков изображён стилизованный золотой барс в значении леопарда.

В наградах 

Альпинистам, покорившим все пять гор-семитысячников на территории Советского Союза, присваивался неофициальный титул «Снежный барс». Официальное название жетона, которым награждаются альпинисты, покорившие высшие вершины, расположенные на территории бывшего СССР, — «Покоритель высочайших гор СССР». Звание и жетон были учреждены в 1967 году. Автором эскиза значка являлся заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР И. И. Антонович. Жетон является номерным. Каждый номер жетона закреплён за восходителем на вершины в порядке поступления информации о совершённых восхождениях.

На медали «Эрдик» («За отвагу») Кыргызской Республики изображён снежный барс.

В Казахстане за особые заслуги производится награждение орденом «Барыс» трёх степеней.

Спорт 
В честь снежного барса названы два хоккейных клуба, команды которых выступают в КХЛ: основанный в 1956 году казанский «Ак Барс» (в переводе с татарского языка — «белый барс») и «Барыс» из столицы Казахстана Астана.

Детская хоккейная команда «Ирбис» (в переводе с тувинского языка — «белый барс») Тыва.

Детёныш снежного барса выбран талисманом седьмых спортивных Зимних Азиатских игр 2011 года, которые прошли в Астане и Алма-Ате в январе — феврале 2011 года. В Российском Представительстве Всемирного фонда дикой природы (WWF) считают, что изображение одного из талисманов зимних Олимпийских игр 2014, которому организаторы дали наименование «леопард», больше соответствует снежному барсу.

Программное обеспечение 
Mac OS X 10.6 — операционная система компании Apple, выпущенная 28 августа 2009 года, носит кодовое имя Snow Leopard — снежный барс, ирбис. Снежный барс изображён на обложке коробки с данной ОС, реализуемой в розничной сети.

Примечания 
Комментарии

Использованная литература и источники

Литература 
 
 Логинова О., Логинова И., Ирбис — Снежный Барс. — Усть-Каменогорск, ОФ «Snow Leopard Fund», 2013, 152 стp. — ISBN 978-601-06-2413-9

Ссылки 
 Стратегия сохранения снежного барса в России. WWF Russia
 Снежный барс (ирбис) . WWF Russia
 Снежный барс или ирбис в Байкальской Сибири 
 Snow Leopard Trust 
 Out of the Shadows . National Geographic
 Animal Info — Snow Leopard 
 Snow leopard — Panthera uncia. ARKive
 Thirty years of saving snow leopards . Snow Leopard Conservancy
 
 

Кошачьи
Животные, описанные в 1775 году
Приложения СИТЕС
Млекопитающие Азии